Гёлльнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гёлльнер, Аннефрид (род. 1963) — австрийская саночница.
 Гёлльнер, Марк-Кевин (род. 1970) — немецкий теннисист.